Tóth Patrik (Budapest, 1996. július 31. –) magyar labdarúgó, csatár.

Források 
Tóth Patrik adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1996-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Az Újpest FC labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek